Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1989 fand vom 23. September bis 1. Oktober in Schweden statt. Deutschland war unter den zwölf Teilnehmern mit der DDR und der bundesdeutschen Auswahl vertreten. Die Spiele fanden in Stockholm und Örebro statt. Italien gewann zum ersten Mal den Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Tabellendritten und -vierten spielten um die Plätze fünf bis acht, die restlichen Teams um die Ränge neun bis zwölf.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele 
Die Bundesrepublik Deutschland spielte mit Christoph Schieder, Oliver Oetke, Jörg Bertholdt, Michael Dornheim, Leif Andersson, Paul Schmeing, David Schüler, Frank Stutzke, Edgar Krank, Peter Bauer, Burkhard Sude und Sven Eggert.

Endstand

Qualifikation 
Schweden war als Gastgeber gesetzt. Die besten drei Mannschaften der Europameisterschaft 1987 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren die Sowjetunion als Titelverteidiger, der Zweite Frankreich und der Dritte Griechenland.

18 Mannschaften spielten in vier Gruppen um acht weitere Plätze. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1989
Volleyballveranstaltung 1989
Volleyball (Schweden)
Sportveranstaltung in Schweden
Avicii Arena